Дубово може бити:

 Дубово (Тутин), насеље у општини Тутин, Рашки округ, Република Србија
 Дубово (Житорађа), насеље у општини Житорађа, Топлички округ, Република Србија
 Дубово (Пећ), насеље у општини Пећ, Република Србија
 Дубово (Бијело Поље), насеље у општини Бијело Поље, Република Црна Гора
 Дубово (Цетиње), насеље у општини Цетиње, Република Црна Гора